Интернасионо дьо Страсбург 2011 е 15-ото издание на Ентернасионо дьо Страсбург.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Страсбург, Франция от 16 до 22 май. Мария Шарапова трябва да защитава титлата си, но не се включва в схемата. Андреа Петкович триумфира на финала, след като поставената под номер 1 Марион Бартоли се отказва при 6 – 4, 1 – 0 в полза на германката. На двойки победителки от Интернасионо дьо Страсбург 2010 са Ализе Корне и Ваня Кинг, но Кинг решава да пропусне турнира. Корне избира за своя партньорка Анна-Лена Грьонефелд, като двете са елиминирани на четвъртфиналите. Поставените под номер 4 Акгул Аманмурадова и Чия-Джун Чуан печелят състезанието, след като преодоляват съпротивата на Натали Грандин и Владимира Ухлиржова – 6 – 4, 5 – 7, [10 – 2].

Поставени тенисистки 
  Марион Бартоли (финал, отказва се поради разтежение на бедрото)
  Андреа Петкович (шампионка)
  Ана Иванович (оттегля се поради контузия на лявата китка)
  Надя Петрова (четвъртфинал)
  Мария Кириленко (четвъртфинал)
  Даниела Хантухова (полуфинал)
  Анабел Медина Гаригес (полуфинал)
  Луцие Храдецка (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Луцие Храдецка /  Саня Мирза (осминафинал)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (финал)
  Алла Кудрявцева /  Ясмин Вьор (осминафинал)
  Акгул Аманмурадова /  Чия-Джун Чуан (шампионки)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Ентернасионо дьо Страсбург